Морозвиждска епархија (позната у литератури и као Морозвиздска епархија, односно Морозвишка епархија) је бивша православна епархија, која је обухватала подручје око горњег и средњег тока реке Брегалнице. Први пут се помиње 1018. године у повељи византијског цара Василија -{II}- (976-1025) којом се одређује јурисдикција Охридске архиепископије, а приликом набрајања њених епископија наведена је између Струмичке и Велбуждске епархије. Морозвиждска епархија је у то време обухватала крајеве: Морозвижд на Брегалници, Козјак на Пчињи, Славиште око Криве Реке, Злетово око Злетовчице - десне притоке Брегалнице, Луковицу југозападно под Осоговом, Пијанац око данашњег Царевог Села и Малешево око горње Брегалнице. У 11. и 12. вијеку Морозвиждска епархија је такође названа и брегалничком, малешевском или овчјепољском. Све те крајеве ослободио је од Византица српки краљ Стефан Милутин (1282), након чега је то подручје ушло у састав Српске архиепископије.

Референце

Види још 

 Морозвижд (жупа)
 Морозвижд (село)
 Злетово (жупа)
 Злетовска епархија
 Злетовско-струмичка епархија
 Епископија брегалничка

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Православље у Северној Македонији
Бивше епархије Српске православне цркве